Conolampus sigsbei är en sjöborreart som först beskrevs av Alexander Emanuel Agassiz 1878.  Conolampus sigsbei ingår i släktet Conolampus och familjen Echinolampadidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöborrar
sigsbei